Brachysiphon är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Brachysiphon ingår i familjen Penaeaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Myrtenordningen
Brachysiphon